Розгрин (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).

Демография 
Население — 201 человек (по переписи 2006 года). 

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Южный Типперэри